Eastvale, California
Eastvale, Pennsylvania
Eastvale, Texas